Nicolò Donato, un doge de Venise (1539 - 1618).
 Nicolo Donato, un réalisateur danois (1974 -).